Daniel Embers (Duisburg, 1981. április 14. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Daniel Embers adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A TuS Koblenz labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek